Innes är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 George Innes (född 1938), brittisk skådespelare
 Hammond Innes (1913–1998), engelsk författare
 Laura Innes (född 1957), amerikansk skådespelerska och regissör
 Michael Innes (1906–1994), brittisk författare
 Neil Innes (1944–2019), engelsk musiker
 

Engelska efternamn